Танзания е разделена на 26 региона (мкоа). 21 от регионите са разположени на континенталната част на страната, а останалите 5 се разполагат върху архипелага от острови Занзибар – 3 на остров Занзибар и 2 на остров Пемба. Регионите са разделени на вилаети, общият брой на които е 98. Регионите са:

Население и площ на регионите в Танзания

Източници